Aedeomyia är ett släkte av tvåvingar. Aedeomyia ingår i familjen stickmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stickmyggor
Aedeomyia